

Sigle 
 Ladysmith Black Mambazo – gruppo musicale sudafricano
 London Bullion Market – mercato londinese dell'oro e dell'argento
 Lean Body Mass – Massa magra

Codici 
 LBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luabo (Mozambico)
 lbm – codice ISO 639-3 della lingua lodhi

Informatica 
 .lbm – estensione del formato di file Interleaved Bitmap

Altro 
 lbm o lbm – abbreviazione di libbra di massa